John Berkeley kan syfta på:

* John Berkeley (1352–1428), engelsk parlamentsledamot
 John Berkeley (död omkring 1415), engelsk parlamentsledamot
 John Berkeley (1531–1582), engelsk parlamentsledamot
 John Berkeley, 1:e baron Berkeley av Stratton (1602–1678), engelsk rojalist
 John Berkeley, 3:e baron Berkeley av Stratton (1663–1697), engelsk amiral
 John Berkeley, 5:e baron Berkeley av Stratton (1697–1773), brittisk politiker